John Richardson puede referirse a:

John Richardson (1787-1865), naturalista, explorador y médico británico.
John Richardson (1924-2019), historiador del arte y ensayista británico.
John Richardson (1934-2021) actor británico.
John Richardson (1946) especialista en efectos especiales británico.